Альбе́рто Латтуа́да (, 13 ноября 1914, Милан — 3 июля 2005, Орвието) — итальянский кинорежиссёр и сценарист. Автор ряда экранизаций, в том числе русской литературной классики.

Биография 
Сын композитора Феличе Латтуады. Получил архитектурное образование, выступал как художественный критик. Первый фильм — «Джакомо-идеалист» — поставил в 1942 году. Участвовал в работе над несколькими документальными картинами. Фильмы «Бандит» (1946) и «Без жалости» (1948) выдержаны в духе неореализма. Особый интерес представляет фильм «Мельница на реке По» (1949), где неореалистический метод применен к историческому материалу (итальянская деревня XIX века).

Умер от болезни Альцгеймера.

Экранизации 
Латтуада экранизировал произведения известных итальянских писателей: от Н. Макиавелли («Мандрагора», 1960) до близкого по духу неореалистам Дж. Верги («Волчица», 1953) и кончая испытавшим влияние Достоевского Габриэле Д'Аннунцио («Преступление Джованни Эпископо», 1947).

Русская классика 

Первым произведением русской классической литературы, экранизированным Латтуадой, стала «Шинель». Выйдя таким образом из гоголевской «Шинели», режиссёр поставил затем фильмы «Буря» (по «Капитанской дочке» Пушкина), «Степь» (по одноименной повести Чехова) и «Собачье сердце» (по одноименной повести Михаила Булгакова). Однако наибольшего успеха он добился всё-таки в «Шинели». Перенеся действие в Северную Италию, Латтуада бережно сохранил дух первоисточника.

Латтуада и Феллини 
Именно Латтуада дал «путёвку в жизнь» начинающему режиссёру Федерико Феллини, поставив совместно с ним в 1950 году фильм «Огни варьете».

Фильмография 

 1943 — Джакомо-идеалист / Giacomo l’idealista
 1945  — Стрела в боку / La freccia nel fianco
 1946 — Бандит / Il Bandito
 1947 — Преступление Джованни Эпископо / Il Delitto di Giovanni Episcopo
 1948 — Без жалости / Senza pietà
 1948 — Мельница на реке По / Il Mulino del Po
 1950 — Огни варьете / Luci del varietà
 1951 — Анна / Anna
 1952 — Волчица / La Lupa
 1952 — Шинель / Il Cappotto
 1954 — Пляж / La spiaggia
 1955 — Начальная школа / Scuola elementare
 1957 — Гуэндалина / Guendalina
 1958 — Буря / La Tempesta
 1960 — Сладкий обман / I Dolci inganni
 1960  — Письма послушницы / Lettere di una novizia
 1961 — Нежданный / L'imprevisto
 1962 — Мафиозо / Mafioso
 1962 — Степь  / La Steppa
 1965 — Мандрагора / La Mandragola
 1966  — Бесподобный / Matchless
 1967 — Дон Джованни на Сицилии / Don Giovanni in Sicilia
 1969  — Фрёйляйн Доктор / Fraulein Doktor
 1969  — Любовница / L'amica
 1970  — Приходи к нам на чашку кофе / Venga a prendere il caffe... da noi
 1972 — Белый, красный и… / Bianco rosso e…
 1973 — Это я! / Sono stato io!
 1974 — Буду ей отцом / Le faro da padre
 1976 — Собачье сердце / Cuore di cane
 1976 — О, Серафина! / Oh, Serafina!
 1978 — Такая, как ты есть / Così come sei
 1980 — Цикада / La Cicala
 1985 — Христофор Колумб / Christopher Columbus (мини-сериал)
 1985 — Игла в сердце / Una spina nel cuore
 1988 — Братья / Due fratelli (мини-сериал)
 1989 — 12 режиссеров о 12-ти городах / 12 registi per 12 citta

Примечания

Ссылки 
 Статья Л. Аловой
  Подробное досье
  Биография, фильмография

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему режиссёру
Умершие от болезни Альцгеймера